Princess of Wales steht für:
 Princess of Wales, Titel der Ehefrau des walisischen Prince of Wales während der Unabhängigkeit, später als britischer Höflichkeitstitel; siehe Prince of Wales

 Johanna von Wales († 1237), Ehefrau des walisischen Fürsten Llywelyn ab Iorwerth
 Eleanor de Montfort (um 1258–1282), Ehefrau des walisischen Fürsten Llywelyn ap Gruffudd
 Diana, Princess of Wales (1961–1997), erste Ehefrau des damaligen britischen Thronfolgers, dem heutigen König Charles III.
 Catherine, Princess of Wales (* 1982), Ehefrau des aktuellen Fürsten von Wales, dem britischen Thronfolger William

Siehe auch:
 Prince of Wales (Begriffsklärung)